Рома́н Константи́нович Воробьёв (24 марта 1984, Ленинград) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России (2016).

Клубная карьера 

Воспитанник СДЮШОР «Зенит». После непродолжительного выступления за «Факел» и «Металлург-Кузбасс» перешёл в клуб Премьер-лиги «Амкар», а спустя ещё год — в «Химки». Ярко проявил себя в подмосковном клубе, чем заслужил вызов в сборную России. В 2007 году перешёл в другой подмосковный клуб — «Сатурн», который стал первым клубом, где Воробьёв выступал более одного сезона. Играя за «Сатурн», выбыл из обоймы сборной. После того, как подмосковная команда прекратила существование, перешёл в «Краснодар». Дебютировал за клуб 19 марта 2011 года в игре со «Спартаком-Нальчик» (2:0).. Проведя в течение года девять матчей, перешёл в «Крылья Советов». 2 июля 2014 года перешёл в команду ФНЛ «Динамо» СПб. В январе 2015 — в «Газовик» Оренбург. С командой, впоследствии переименованной в «Оренбург», вышел в премьер-лигу, где в сезоне 2016/17 провёл 24, забил два гола и, уступив в стыковых матчах, вернулся в ФНЛ. В июне 2018 перешёл в волгоградский «Ротор», через год — в воронежский «Факел». В начале января 2020 расторг соглашение, а 31 января перешёл в клуб ПФЛ «Ленинградец». 18 июня 2021 года продлил контракт с областным клубом до конца сезона 2021/2022.

Карьера в сборной 
В 2006 году провёл 4 матча за олимпийскую сборную России. 22 августа 2007 года дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче против сборной Польши (2:2). 20 августа 2008 года вернулся в сборную и сыграл против Нидерландов (1:1), выйдя на замену уже в самом конце матча. После этого в сборную не вызывался. 19 августа 2011 года был вызван в стан второй сборной России на матч c олимпийской сборной Белоруссии.

Достижения 
 «Оренбург»
 Победитель первенства ФНЛ: 2015/16
 Полуфиналист Кубка России: 2014/15
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2016

Статистика выступлений за сборную России 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ленинградец»